

Єгозово — селище, колишнє Горняцьке сільське поселення, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Єгозово — селище, колишнє Дем'яновське сільське поселення, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область